Le terme joujou peut renvoyer à :

Objet 
 Jouet, dont « joujou » est le synonyme et l'apparenté étymologique.

Personnes 
 Józef Boruwłaski, dit « Joujou » (1739-1837), nain courtisan polonais.
 Jean Joujou (1879-1961), militant anarchiste français.

Arts 
 Le Joujou du pauvre, une des pièces du recueil de poèmes en prose intitulé Le Spleen de Paris de Charles Baudelaire, écrite entre 1855 et 1864.
 Joujou à la casse, chanson interprétée par Alain Chamfort en 1977 pour l'album Rock'n rose.